Список глав архиепархии Лиона Римско-католической церкви.

Архиепископы Лиона во II—V веках 

Пофин Лионский (умер в 177), святой, первый епископ Лиона, мученик
Ириней Лионский, богослов, Отец Церкви — (177—202)
Захарий Лионский, святой
Гелий Лионский, святой
Фаустин Лионский, святой
Луций Вер Лионский
Юлий Лионский
Птолемей Лионский
Воций Лионский
Максим Лионский
Тетрадий Лионский
Вериссим Лионский
Иуст Лионский, святой — (ок. 350—381)
Альбин, святой
Мартин
Антиох, святой
Элпидий Лионский, святой — (410—422)
Сихарий, святой — (422 — ок. 432)
Евхерий Лионский, святой — (ок. 432—449)
Патиент Лионский, святой — (449—491)
Лупицин — (491—494)

Архиепископы Лиона в VI—X веках 

 Рустик Лионский, святой — (494—501)
 Этьен (Стефан) Лионский — (501—514)
 Вивентиол Лионский, святой — (514—524)
 Луп, святой
 Ликонтий
 Сакердос Лионский, святой — (после 538—551/552)
 Никита (Низье) Лионский, святой — (551/552—573)
 Приск Лионский, святой — (573—585)
 Этерий Лионский, святой — (589—602)
 Секундин — (602)
 Арегий — (602—614)
 Тетрик — (626—627)
 Кандерик — (637—650)
 Вивентий
 Аннемунд Лионский, святой — (645—658)
Генезий Лионский, святой — (658—678)
Ламберт Лионский, святой — (678—684)
Годуин — (688—701)
Фулькоад
Мадальберт
Адон — (769—798)
Лейдрад — (798/799—816)
Агобард — (814—835 и 838—840), святой
Амаларий (835—838)
Агобард — (838—840; повторно), святой
Амолон (840—852)
Реми I, святой — (852—875)
Аурелиан — (875—895)
Альвала — (895—906)
Аустер — (906—916)
Реми II — (ок. 919 — ок. 925)
Ансхерик — (ок. 926 — ок. 927)
Ги I — (928—949)
Бушар I — (949 — ок. 956)
Амблард — (ок. 957 — 978)
Бушар II — (979-1033)

Архиепископы Лиона в XI—XIII веках 
 

 Бушар III — (1033—1034)
 Одольрик — (1041—1046)
 Халинард — (1046—1052)
 Гумберт I — (1052—1056)
 Жоффруа де Вержи
 Гумберт II — (1070—1076)
 Гебуин — (1077—1082)
 Гуго де Ди — (1082—1106)
 Жоссеран — (1107—1118)
 Гумбо — (1118—1128)
 Рено де Семюр — (1128—1129)
 Пьер I — (1131—1139)
 Фульк — (1139—1142)
 Амедей I — (1143—1148)
 Гумберт III де Боже — (1148—1153)
 Эракль де Монбозье — (1153—1163)
 Дре де Бовуар — (1164)
 Гишар де Понтиньи — (1165—1180)
 Жан Кентерберийский — (1182—1193)
 Рено II де Форе — (1193—1226)
 Роберт Овернский — (1226—1234)
 Рауль I де Ла Рош-Аймон — (1235—1236)
 Эмери — (1236—1245)
 Филипп I Савойский — (1246—1267)
 Ги II де Ла Тур — (1267—1268)
 Пьер II де Тарантез — (1272—1273), будущий Папа Римский Иннокентий V
 Аймар де Руссильон — (1273—1283)
 Рауль де Ла Туретт — (1284—1288)
 Берар де Гот — (1289—1294)
 Анри I де Вийяр — (1295—1301)

Архиепископы Лиона с 1301 года 
 

 архиепископ Луи де Вийяр — (1301—1308);
 архиепископ Пьер Савойский, племянник Амадея V Савойского, должен был дать согласие на аннексию Лиона Французским королевством. — (1308—1332);
 архиепископ Гийом I де Сюр (1332—1340);
 кардинал Ги III д’Овернь, кардинал Булонский — (1340—1342), папский дипломат;
 архиепископ Анри II де Вийяр (1342—1354);
 архиепископ Раймон Саке (1356—1358);
 архиепископ Гийом II де Тюре (1358—1365);
 архиепископ Карл I Алансонский — (1365—1375);
 кардинал Жан II де Таларю (1375—1389);
 архиепископ Филипп III де Тюре (1389—1415);
 кардинал Амеде II де Таларю (1415—1444);
 архиепископ Жоффруа II де Версай (1444—1446);
 кардинал Карл II де Бурбон (1447—1488);
 архиепископ Юг II де Таларю (1488—1499);
 кардинал Андре д’Эспне (1499—1500);
 архиепископ Франсуа II де Роган (1501—1536);
 кардинал Жан III Лотарингский (1537—1539);
 кардинал Ипполито II д’Эсте (1539—1551), которого король Франции Франциск I назвал кардиналом-протектором Короны Франции при дворе папы римского Павла III и покровителем учёных;
 кардинал Франсуа де Турнон (1551—1562)
 кардинал Ипполито II д’Эсте (1562—1564), повторно
 архиепископ Антуан I д’Альбон (1564—1573), редактор Руфина Аквилейского и Авсония;
 архиепископ Пьер д’Эпинак (1573—1599), активный вспомогательный епископ Лиги;
 архиепископ Альбер де Бельевр (1599—1604);
 архиепископ Клод де Бельевр (1604—1612);
 кардинал Дени-Симон де Маркемон (1612—1626);
 архиепископ Шарль Мирон (1626—1628);
 кардинал Альфонс Луи дю Плесси де Ришельё (сентябрь 1628 — 23 марта 1653);
 архиепископ Камиль де Нёфвиль де Вильруа — (1653—1693);
 архиепископ Клод де Сен-Жорж (1693—1714
 архиепископ Франсуа-Поль де Нёфвиль де Вильруа — (15 августа 1714 — 6 февраля 1731);
 архиепископ Шарль де Шатонёф де Рошбонн (1732—1739);
 кардинал Пьер Герен де Тансен (11 ноября 1740 — 2 марта 1758);
 архиепископ Антуан де Мальвен де Монтазе — (16 марта 1758 — 2 мая 1788), янсенистского толка, и который опубликовал для своей семинарии ораторианца Иосифа Валлу, шесть томов «Institutiones theologicæ», известные как «Théologie de Lyon», и распространенные по всей Италии Сципионом Риччи до осуждения Индексом в 1792 году;
 архиепископ Ив-Александр де Марбёф (12 мая 1788 — 15 апреля 1799);
 епископ Антуан Адриан Ламурет (1742—1794), конституционный епископ Лиона (27 марта 1791 — 11 января 1794), 11 января 1794 дата его смерти на эшафоте;
вакантно (1799—1802);
 кардинал Жозеф Феш (31 июля 1802 — 13 мая 1839);
 кардинал Жоакен-Жан-Ксавье д’Изоар (13 июня 1839 — 7 октября 1839);
 кардинал Луи-Жак-Морис де Бональд (4 декабря 1839 — 25 февраля 1870);
 архиепископ Жак-Мари Жинульяк (2 марта 1870 — 17 ноября 1875), известен по своей «Histoire du dogme catholique pendant let trois premiers siècles»;
 кардинал Луи-Мари Каверо (20 апреля 1876 — 23 января 1887);
 кардинал Жозеф-Альфред Фулон (23 марта 1887 — 23 января 1893);
 кардинал Пьер-Эктор Кулье (14 июня 1893 — 11 сентября 1912);
 кардинал Эктор-Ирене Севен (2 декабря 1912 — 4 мая 1916);
 кардинал Луи-Жозеф Морен (1 декабря 1916 — 16 ноября 1936);
 кардинал Пьер-Мари Жерлье (30 июля 1937 — 17 января 1965);
 кардинал Жан-Мари Вийо (17 января 1965 — 7 апреля 1967);
 кардинал Александр Ренар (28 мая 1967 — 29 октября 1981);
 кардинал Альбер Декуртре (29 октября 1981 — 16 сентября 1994);
 кардинал Жан-Мари Баллан (27 мая 1995 — 1 марта 1998);
 кардинал Луи-Мари Бийе (10 июля 1998 — 12 марта 2002);
 кардинал Филипп Барбарен (16 июля 2002 — 6 марта 2020);
 архиепископ Оливье де Жерме (22 октября 2020 — по настоящее время).

Списки церковных деятелей